Żabokrzeki peut faire référence à :

Toponymie

dans la voïvodie de Łódź
 du powiat de Łęczyca 
 Żabokrzeki, un village de la gmina de Daszyna
 Żabokrzeki, un village de la gmina de Piątek